City může být:

 emoce, množné číslo od slova cit
 Hitrádio City 93,7 FM – pražská rozhlasová stanice
 .city – generická doména nejvyššího řádu

v angličtině (z lat. civitas)
 město
 velkoměsto
 městské jádro
 the City, zkratka pro the City of London – Londýnská City
 City, status měst ve Spojeném království udělovaný panovníkem

Související články 
 Seznam článků s názvem začínajícím na „City“
 Seznam článků s názvem obsahujícím „City“

Externí odkazy